Crátilo es un término que puede referirse a:
Crátilo, filósofo griego del siglo V a. C.
Crátilo (diálogo), uno de los diálogos de Platón, que trata sobre lingüística.